Lonardoni ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreas Lonardoni (1956–2018), deutscher Bassist, Dozent, Filmkomponist und Buchautor
 Markus Lonardoni  (* 1963), deutscher Musiker und Filmkomponist